Strange Little Girls — шестой студийный альбом американской певицы Тори Эймос, выпущенный в 2001 году.

Об альбоме 
12 песен альбома являются каверами песен, написанными и исполняемыми изначально мужчинами, которые Эймос переосмыслила с точки зрения женского взгляда. Эймос создала образ для каждой песни и сделала снимки, которые стали различными вариантами обложек для альбома.

Как и два предыдущих студийных альбома Эймос, каверы для альбома были записаны в студии в Корнуолле. Альбом получил смешанные отзывы после его релиза в сентябре 2001 года, рецензии критиков также расходились в мнениях, хвалив ре-кавер песни Эминема «97 Bonnie and Clyde» и «Raining Blood» группы Slayer, в то время как другие критики наиболее удачными каверами отмечали «Happiness Is a Warm Gun» группы The Beatles и «Heart of Gold» Нила Янга. Эймос также сделала каверы на песни таких артистов, как Том Уэйтс, The Velvet Underground, Depeche Mode и The Stranglers.

Кавер песни «Happiness Is a Warm Gun» поднимал тему вопроса о праве на ношение оружия, куда включены звуковые фрагменты из выступлений Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего, а также от самого отца-министра Эймос. Альбом вошёл в чарты США на четвёртой строчке, с продажами 111000 копий, что делает его третьим альбомом певицы, вошедшим в американский Топ 10, занимает второе место по продажам среди её альбомов, и является её лучшим альбомом в США в течение почти шести лет.

Список композиций

Би-сайды 
Альбом, как и большинство альбомов Эймос, известен своей коллекцией би-сайдов.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Тори Эймос
Кавер-альбомы